José Guirao (1959-2022), homme politique et administrateur culturel espagnol.
 Lara Guirao (1968-), actrice et chanteuse française.
 Patrice Guirao (1954-), parolier et romancier français.
 Rodrigo Guiraro Díaz (1980-), acteur argentin.
 Serge Guirao Garcia (?-), chanteur et auteur-compositeur hispano-français.